Нуево Сан Антонио има више значења:

 Нуево Сан Антонио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Антонио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Антонио (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Антонио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуево Сан Антонио (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Сан Антонио (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику